Чип стволовых клеток представляет собой устройство, которое обнаруживает данные биохимических изменений в стволовых клетках, например изменения в экспрессии РНК.

См. также 
 Геномика стволовых клеток

Примечания 

Стволовые клетки